Жаманшин () — река в Бразилии, правый и крупнейший приток реки Тапажос (бассейн Амазонки). Длина 510 км (по иным данным — 657 км). Площадь водосборного бассейна — 58001 км²

Течение 
Берёт начало на северном склоне гор Серра-ду-Кашимбу. Течёт преимущественно на север, в нижнем течении — на северо-запад. Впадает в Тапажос выше Итайтубы, напротив национального парка «Амазония». На правом берегу реки стоит город Нову-Прогресу. К востоку, параллельно реке проходит федеральная дорога . В среднем и нижнем течении река порожиста (крупные пороги: Тровоада, Такупари).

Основной приток — река Риу-Нову.

Бассейн 
 Жаманшин
 Клару  — (л)
 Риу-дас-Араяс  — (п)
 Риу-Нову — (л)
 Сурубин  — (л)
 Арури  — (п)
 Риу-Бранку  — (п)
 Токантинс  — (л)
 Жаманшинью  — (п)

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Тапажоса
Реки Пары